Университет Валенсии () — высшее учебное заведение в городе Валенсия (Испания).

Был основан в 1499 году. За свою более чем пятивековую историю подготовил сотни тысяч специалистов по разным направлениям классического университетского образования. Соглашения о студенческом обмене подписаны с более чем 300 университетами по всему миру. Также налажены контакты со многими известными учебными заведениями мира для обмена профессорско-преподавательским составом.

В университете обучается около 60000 студентов.

В структуру университета входят различные колледжи, институты, исследовательские центры, школы, клиники, библиотеки. Общее количество структурных подразделений — более 100.

Кампус университета состоит из трех городских корпусов, здания ректората, ботанического сада, научного парка, исторического музея, студенческих общежитий, столовых. Университет Валенсии предлагает обучение по 67 специальностям.

Факультеты:

 юридический
 биологический
 математический
 физический
 экономический
 химический
 исторический
 географический
 философский
 филологический
 социальных наук
 психологический
 педагогический
 медицинский
 фармацевтический
 физической культуры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Учебные заведения, основанные в 1499 году
Валенсия
Высшие учебные заведения Валенсии
Википедия:Статьи с источниками из Викиданных